BNG Bank
BNG (Begeleiding Nieuw Geneesmiddel) zorgprestatie farmacie
Bloque Nacionalista Galego
Bruto nationaal geluk